Jack Thompson (1940-) est un acteur australien ;
 Jack Thompson (1951-) est un avocat américain ;
 Jack Thompson (1956-) est un joueur américain de football américain.